Konjikovići peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Konjikovići, un village situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie ;
Konjikovići, un village situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.